News.va est un service fourni par le Conseil pontifical pour les communications sociales, en collaboration avec les bureaux des médias du Saint-Siège (l'Agence Fides, L'Osservatore Romano, le Bureau de presse du Saint-Siège, Vatican Information Service, Radio Vatican, Vatican Media et le Bureau Internet du Saint-Siège.

News.va présente sur son site web les dernières nouvelles sélectionnées et regroupées par les différents médias du Vatican, qui continuent à exploiter leurs propres sites. News.va est un instrument d'évangélisation au service du ministère papal et est conçu comme un service pour tous.

Histoire 
Le lancement du site a lieu le  en la veille de la fête des saints patrons de l’Église de Rome, Pierre et Paul.

Ce portail d'information du Saint-Siège fait l'objet de plusieurs articles dans les medias, notamment dans le New York Times, le journal La Croix et la RTBF.

Références

Liens externes 
 Le site News.va
 .

Curie romaine
Presse catholique
Média au Vatican